— японская манга, автором и иллюстратором которой является Такаси Сано.

Сюжет 
16-летний Кэйсукэ Садзи мечтает лишиться девственности. Однажды он натыкается на сообщение от некой Алисы которая готова заняться сексом с тем кто купит нужную ей вещь. Алисой оказывается Акира Койдзуми которая укрылась в назначенном в объявлении месте и развлекалась тем что наблюдала как откликнувшиеся на объявление мужчины путали её с другими девушками. Так как Кэйсукэ сумел её узнать и купил то что ей надо, она соглашается заняться с ним сексом. Однако, на следующий день утверждает что она проститутка и Садзи для неё всего лишь еще один клиент. Несмотря на её холодное отношение Садзи продолжает пытаться завязать с ней отношения и раз за разом добивается от неё повторного секса.

При создании аниме-сериала были убраны многие сцены сексуальной жизни Кэйсукэ и Акиры.

Персонажи

Главные герои
 — Ученик высшей школы, 16-летний парень, который очень любит флиртовать с девушками и часто попадает в неудобные ситуации. Он украл мобильный телефон и получил сообщение от таинственной девушки Алисы, которая обещает удовлетворять его сексуальную жизнь. Так он знакомится с Акирой и становится её любовной парой. Между ними образуются особые отношение, в частности Акира очень часто бьёт его, или же наоборот очень привязана к нему. Кэйсукэ терпит всё это, так как боится потерять её, по причине, что многие парни из школы тоже влюблены в неё. В манге показано, что он когда то был очень застенчивым, но всё изменилось, из-за девочки, которую он любил.
Сэйю: Сибуя Сигэру

 — Главная героиня, очень сильно привлекает одноклассников. После того, как встречает Садзи, часто мучает и бьёт его, при этом отказывается нападать на других мальчиков. Ходят слухи о том, что она лесбиянка и занимается любовью со взрослыми мужчинами за деньги. Но это не было правдой, и наоборот Акира терпеть не может мужчин, но со временем начинает сближаться с Садзи. Когда Садзи флиртует с другими девушками, Акира начинает сильно ревновать и бьёт его. Не стесняется своих отношений с Садзи и несмотря на то, что всё время мучает его, она сильно заботится о нём при том, что отрицает этого, и даже ради него согласилась остаться в Японии. В манге Акира страдает низкой самооценкой.
Сэйю: Араки Каэ

Второстепенные персонажи
 — Подруга детства Садзи и соперница Койдзуми. Несмотря на её стройное тело с большим бюстом, она не так сильно привлекает парней, как Койдзуми. Юки долгое время пытается всеми способами положить голову Садзи на свои груди а позже и всё время флиртует с ним, чтобы завоевать его сердце. Несмотря на свою внешность, у Юки очень низкая самооценка, потому что её старый друг, который был капитаном баскетбольной команды, порвал с ней отношения, так как она была лучше, чем он.
Сэйю: Ямада Михо

 — Подружка Койдзуми. Всегда сохраняет спокойствие, несмотря на все, что происходит вокруг неё. В манге у неё есть парень по имени Коноэ, друг одного из старших братьев Садзи. Она часто комментирует отношения между главными героями и посоветовала Садзи быть самим собой, так как Койдзуми, хоть и может злится из-за этого, но любит честность.
Сэйю: Аюми Фуруяма

 — Подружка Койдзуми. Она стремится быть сильнее Рёко. Поддерживает отношения между Садзи и Койдзуми. В манге у Маки есть мать и старшая сестра, которая является полицейским. И мама и сестра очень обеспеченные люди и привлекают множество мужчин.
Сэйю: Томоэ Хамба

 — Подружка Койдзуми. Она лесбиянка и ведёт себя с ней, как будто они были любовницами. В манге такого нет.
Сэйю: Рицуко Касай

 — Старый друг Садзи и Юки. Он ревнует к Садзи, так как ему нравится Койдзуми, из-за чего он часто начинает злится на парня.

 — Молодой парень и гомосексуалист, он небольшого роста и похож на девушку. Очень доволен отношениями между Садзи и Койдзуми. Позже начинает питать романтические отношения с Садзи и для этого начинает носить женскую одежду, таким образом, внешне став полностью похожим на девушку. Однако это вводит Садзи только в заблуждение.

Медия

Манга
Впервые начала публиковаться издательством Shōnen Gahosha в журнале Young King Comics с 1997 по 2010 год. Всего выпущено 33 тома манги.

Аниме
На основе сюжета манги совместно студиями J.C. Staff и Geneon Universal Entertainment был выпущен аниме-сериал, который транслировался по телеканалу Tokyo Broadcasting System со 2 февраля по 26 февраля 1999 года. Всего выпущено 16 серий аниме. Большинство сюжета аниме составляет Фансервис.

Дорама
2 октября 2009 года на основе манги был выпущен телесериал с участием японских актёров.

Примечания

Ссылки 
 Обзор и рецензии аниме на сайте anime-planet.com 
 Трейлер телесериала iketeru-futari на сайте nipponcinema  
 

J.C. Staff